GBS is een afkorting, waarmee de volgende zaken kunnen worden bedoeld:
Gebouwbeheersysteem
Gemeentelijke Basisschool
Gereformeerde Bijbelstichting
Groep B streptococcus, Streptococcus agalactiae, een ziekteverwekker
Guillain–Barré syndrome, Syndroom van Guillain-Barré, een vorm van polyneuropathie
Gürbetal-Bern-Schwarzenburg-Bahn, een voormalige Zwitserse spoorwegmaatschappij